Die Parlamentswahl in Norwegen 1977 fand am 12. September 1977 statt. Es war die Wahl zum 52. Storting.

Die Wahlbeteiligung betrug 82,9 Prozent.

Nach der dramatischen Wahl 1973 brachte die Stortingswahl 1977 eine Schwächung der extremen Parteien – Sozialisten und Fortschrittspartei – zugunsten von Arbeiterpartei und Konservativen. Det nye Folkeparti (proeuropäische Liberale) und die Fortschrittspartei konnten die Sperrgrenze nicht überwinden und schieden aus dem Parlament aus.
Die rechnerische linke Mehrheit wurde exakt bestätigt, sodass die Regierung Nordli (Ap) ihre Arbeit fortsetzen konnte.

Wahlergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ausführliche Endergebnisse 1977 Online-PDF, Statistics Norway, abgerufen am 5. Februar 2012

Norwegen #Parlament
1977
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)